Тахириды:

 Тахириды — династия, правившая в Восточном Иране в IX веке (821—873).
 Тахириды — династия амиров средневекового йеменского эмирата со столицей в Забиде (1454—1517 гг.).